L'État américain de Washington compte .

Statut 
Dans le Washington, les municipalités sont classées en quatre catégories : les  de première classe, les  de seconde classe, les  et les  à code optionnel, qui sont les plus fréquentes. La catégorie dépend de la population de la municipalité lors de sa création : plus de  pour la première classe, plus de  pour la seconde classe et moins de  pour les . Le changement de catégorie est possible s'il est approuvé par les électeurs. Waitsburg, créée avant que le Washington ne soit un État, est la dernière municipalité à être gérée par le biais d'une charte territoriale ; elle n'est donc pas classée dans l'une des catégories précitées.

Les  de première classe sont régies par une charte , approuvée par ses électeurs, qui définit leurs pouvoirs. Les  de seconde classe et les  sont compétentes dans les domaines définis par la législature de l'État tandis que les  à code optionnel sont régies par le Code municipal optionnel (), créé en 1967 et donnant compétence à la municipalité dans toutes les affaires locales. Toutes les municipalités peuvent choisir leur forme de gouvernement entre la forme « maire-conseil » et la gouvernance « conseil-manager ».

Pour créer une municipalité, une localité doit réunir au moins . Si elle se trouve à moins de  d'une autre municipalité de  ou plus, elle doit alors réunir au moins . Le premier seuil a été relevé à  en 1994, rendant impossible la création de nouvelles municipalités ayant le statut de .

Liste

Notes et références 

Washington
Municipalites